Fotbollsallsvenskan 1978 spelades 8 april–29 oktober 1978, och vanns av Östers IF. Vårsäsongen spelades 8 april–23 maj, och höstsäsongen spelades 5 juli–29 oktober.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 

 19 mål: Tommy Berggren, Djurgårdens IF
 16 mål: Billy Ohlsson, Hammarby IF
 13 mål: Thomas Ahlström, IF Elfsborg samt Pär-Olof Ohlsson, IFK Norrköping

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 32 713: IFK Göteborg–IF Elfsborg 1–0, Nya Ullevi den 11 maj 1978
 30 569: IFK Göteborg–Malmö FF 0–1, Nya Ullevi den 4 maj 1978
 23 199: IFK Göteborg–Landskrona BoIS 2–1, Nya Ullevi den 9 april 1978

Högst publiksnitt per lag 
 16 456: IFK Göteborg
 8 872: Malmö FF
 7 752: Hammarby IF

Svenska mästarna 

Tränare: Lars "Laban" Arnesson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1978
1978
Fotbollssäsongen 1978